471-й пушечный артиллерийский полк он же может называться 471-й армейский артиллерийский полк  — воинское подразделение Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован 28.02.1942 в составе 14-й армии путём переименования 73-го артиллерийского полка.

В составе действующей армии с 28.02.1942 по 15.11.1944 года.

Являлся армейским артиллерийским полком 14-й армии, с мая 1942 года - 26-й армии. В этот же период (16.05.1942) из состава полка выделены отдельные подразделения, на базе которых сформирован 1237-й пушечный артиллерийский полк.

В течение 1942-1944 годов вёл боевые действия на кестеньгском и ухтинском направлениях.

В октябре 1944 года переброшен севернее, для участия в Петсамо-Киркенесской операции, отличился при освобождении Печенги

В декабре 1944 обращён на формирование 203-й армейской пушечной артиллерийской бригады

Полное наименование  
 471-й пушечный артиллерийский Печенгский Краснознамённый ордена Александра Невского полк

Подчинение

Командование  
  Манякин Игнатий Александрович, полковник

Награды и наименования

Другие артиллерийские полки с тем же номером 

 471-й корпусной артиллерийский полк

Ссылки  
 Боевой состав Советской Армии 1941-1945
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году